id. Andorka Rudolf (1891–1961) katonatiszt, diplomata
ifj. Andorka Rudolf (1931–1997) szociológus, az MTA tagja